Daubenton ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Jean-Marie Daubenton (1716–1799), französischer Arzt und Naturforscher
 Pierre Daubenton (1703–1776), französischer Rechtsanwalt, Politiker, Autor und Enzyklopädist